Епархиальное женское училище — название учебных заведений в Российской империи.

 Епархиальное женское училище — в Астрахани
 Епархиальное женское училище — в Вологде
 Епархиальное женское училище — в Екатеринбурге
 Епархиальное женское училище — в Казани
 Филаретовское епархиальное женское училище — в Москве 
 Епархиальное женское училище — в Пензе
 Епархиальное женское училище — в Перми
 Епархиальное женское училище — в Петрозаводске
 Епархиальное женское училище — в Рязани
 Епархиальное женское училище — в Смоленске
 Епархиальное женское училище — в Уфе
 Епархиальное женское училище — в Харькове